

Geografia 

Watson (Arkansas) — cidade do condado de Desha, Arkansas
Watson (Illinois) — vila do condado de Effingham, Illinois

Watson (Minnesota) — cidade do condado de Chippewa, Minnesota
Watson (Missouri) — vila do condado de Atchison, Missouri.

Outros 
Watson (supercomputador) — o mais potente computador do mundo

Dr. Watson — personagem de ficção das histórias de Sherlock Holmes

Desambiguações de topônimos